św. Cyryl Jerozolimski (315–386) – biskup Jerozolimy, doktor Kościoła
 św. Cyryl z Aleksandrii (378–444) – patriarcha Aleksandrii, ojciec i doktor Kościoła
 św. Cyryl (ok. 827–869) – apostoł Słowian, brat św. Metodego
 św. Cyryl Bertram (1888–1934) – hiszpański lasalianin, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Cyryl